Gryten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gryten, Småland, sjö i Alvesta kommun,  (54,1 ha)
Gryten (Hällestads socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (58 ha)
Gryten (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (14,8 ha)
Gryten (Tjällmo socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (11,1 ha)
Lilla Gryten, sjö i Finspångs kommun,  (36,4 ha)
Norra Gryten, sjö i Kinda kommun,  (14,8 ha)
Stora Gryten, sjö i Finspångs kommun,  (1,06 km²)
Södra Gryten, sjö i Kinda kommun,  (14,6 ha)
Ljus-Gryten, sjö i Katrineholms kommun,  (7,27 ha)
Myr-Gryten, sjö i Katrineholms kommun, 
Gryten, Närke, sjö i Degerfors kommun och Laxå kommun,  (72,9 ha)
Nedre Gryten, sjö i Hallsbergs kommun,  (81,9 ha)
Övra Gryten, sjö i Askersunds kommun och Hallsbergs kommun,  (40,2 ha)
Gryten, Västmanland, sjö i Surahammars kommun,  (62,6 ha)
Gryten, Värmland, sjö i Degerfors kommun,  (33,1 ha)
Gryten, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (1,89 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn